

Film
Jack of Diamonds – cortometraggio del 1912 diretto da Allan Dwan
Jack of Diamonds – film del 2001 diretto da Jon Kirby e Mitchell Morgan
Jack of Diamonds – film tv del 2011 diretto da Hervé Renoh

TV
Jack of Diamonds – serie tv del 1983